Robert Harper (1951–2020) amerikai színész
Robert Harper (1957) amerikai informatikus professzor